Hrzín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hrzín (Nový Kostel), Ortsteil von Nový Kostel, Okres Cheb
 Hrzín, Ortsteil von Ratměřice, Okres Benešov
 Hrzín, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Malý Hrzín, Ortsteil von Stráž nad Ohří, Okres Karlovy Vary